Sandmasse kann die folgenden Bedeutungen haben:

 die Sandmasse als Ausgangsbasis für Sandkuchen 
 die Masse als physikalische Eigenschaft von Sand 
 eine unbestimmte Menge Sand